Qatars håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Qatar. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer og reguleres af Qatars håndboldforbund (). Qatar er et af Asiens bedste håndboldlandshold og opnåede sit bedste internationale resultat med sølvmedaljerne på hjemmebane ved VM i 2015. Forbundet blev etableret i 1968 og har været medlem af IHF siden 1978. Deres nuværende præsident er Khalifa Turkey Al Subei.

Resultater

OL 

 2016: 8.- plads

VM 
 2003: 16.- plads
 2005: 21.- plads
 2007: 23.- plads
 2013: 20.- plads
 2015: 
 2017: 8.-plads
 2019: 13.-plads
 2021: – 8.-plads
 2023 – 22.-plads

Asienmesterskabet i håndbold 
1983: 6.- plads
1987: 6.- plads
1989: 6.- plads
1991: 4.- plads
1993: 7.- plads
2002: 
2004: 
2006: 
2008: 5.- plads
2010: 5.- plads
2012: 
2014: 
2016: 
2018: 
2020:

Seneste Trup 
Truppen til VM Håndbold 2019 i Danmark/Tyskland.

Cheftræner:  Valero Rivera López

Kendte spillere 
Žarko Marković
Ahmed Al-Saad
Badi Abdulla 
Borhan Al-Turki 
Nasser Al-Saad

Eksterne henvisninger 
 Qatars håndboldforbund  
 Profil på National Handball Teams.com 
 Qatars håndboldforbund på IHF's hjemmeside 

Håndbold i Qatar
Herrehåndboldlandshold